Ирсе́нг () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия в округе Альткирш.

До реформы 2015 года в состав кантона административно входили 24 коммуны, площадь — 154,32 км2, суммарная численность населения — 16 386 человек (2012):

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. 13 коммун переданы в состав кантона Альткирш (Беттендорф, Бизель, Вальдигофен, Гренсинген, Ирзбак, Ирсенг, Обердорф, Риспак, Рюдербак, Стенсульц, Фельдбак, Эмерсдорф, Энфлинген), 11 коммун переданы в состав кантона Мазво (Ларжицен, Мертсен, Пфеттеруз, Сент-Юльрик, Сеппуа-ле-Ба, Сеппуа-ле-О, Стрют, Фризен, Фюльрен, Эндлинген, Юберстрас).

Консулы кантона

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн